

Patronyme 

 Albert Offret (1857-1933), espérantiste et professeur de minéralogie.
 Yannick Offret (1988-), joueur professionnel français de hockey sur glace.

Cinéma 
 Offret, titre original du film Le Sacrifice d'Andreï Tarkovski (1986).